Il doppio del torneo di tennis Copa Ericsson Brazil 1987, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Ronnie Båthman e Carlos Di Laura che hanno battuto in finale César Kist e João Soares 6-4, 6-4.

Teste di serie 

 Ronnie Båthman /  Carlos Di Laura (Campioni)
 César Kist /  João Soares (finale)

 Givaldo Barbosa /  Ivan Kley (primo turno)
 Nelson Aerts /  Fernando Roese (semifinali)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Copa Ericsson Brazil 1987